

Оґонкі — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Оґонкі — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства